La Coupe de Suède de football 2000-2001 est la  de la Coupe de Suède de football organisée par la Fédération de Suède de football.

Örgryte remet sa coupe en jeu.

Deuxième tour 
Les rencontres se disputent les 23 et 24 août 2000
 Motala AIF (II) 1-4 AIK (A)   
 Ljungby IF (II) 0-1 Halmstads BK (A)   
 Skärhamns IK (III) 1-6 Örgryte IS (A)   
 Myresjö IF (II) 0-4 Helsingborgs IF (A)   
 Enköpings SK (I) 2-1 IFK Norrköping (A)  
 IF Lödde (IV) 0-4 Trelleborgs FF (A)   
 Båstads GIF (IV) 0-7 Landskrona BoIS (I)  
 Treby IF (IV) 1-0 Åhus Horna BK (II)  
 Ängelholms FF (III) 0-1 IF Elfsborg (A)   
 Påarps GIF (WC) 2-7 Helsingborgs Södra BIS (II) 
 Staffanstorps GIF (IV) 1-0 Högaborgs BK (II)  
 Perstorps SK (III) 0-4 Malmö FF (I)  
 IFK Kalmar (IV) 0-2 Mjällby AIF (I)  
 Västra Torsås IF (III) 0-6 Östers IF (I)  
 Mjölby Södra IF (IV) 1-6 Husqvarna FF (II) 
 Hvetlanda GIF (IV) 2-6 Kalmar FF (I)  
 Vinbergs IF (III) 1-5 IFK Göteborg (A)   
 Gånghesters SK (IV) 0-6 IK Kongahälla (II)  
 Skogens IF (III) 0-3 GAIS (A)   
 Floda BoIF (IV) 0-5 Gunnilse IS (I) 
 Lerkils IF (III) 0-5 BK Häcken (A)   
 Sandareds IF (IV) 0-1 Västra Frölunda IF (A)   
 Åsebro IF (IV) 2-1 Vänersborgs IF (III)  
 Slottskogen/Godhem IF (IV) 1-0 Gerdskens BK (III) 
 GAIK/Kullen BK (IV) 1-0 Donsö IS (IV) 
 Inlands IF (IV) 2-3 Rosseröds IK (IV)  But en or
 IFK Skövde (IV) 3-1 Ulvåkers IF (III)  
 IFK Mariestad (IV) 1-4 Grimsås IF (II)  
 Borens IK (IV) 1-3 BK Zeros (III)  
 LSW IF (III) 2-4 Åtvidabergs FF (I) 
 Frövi IK (IV) 0-7 IF Sylvia (I)  
 Säffle FF (III) 0-4 Degerfors IF (II)  
 IK Sturehov (IV) 1-5 Carlstad United BK (III)  
 Laxå IF (IV) 2-1 Karlstads BK (IV)  But en or
 Sala FF (IV) 0-7 Assyriska FF (I) 
 Kungsörs SK (IV) 1-11 Västerås SK (I) 
 Arboga Södra IF (III) 0-9 Örebro SK (A)   
 Karlslunds IF (III) 1-7 Nacka FF (II)  
 FC Krukan (WC) 1-4 Älvsjö AIK (IV)  
 Bollstanäs SK (IV) 0-11 Djurgårdens IF (I) 
 Hargs BK (III) 1-0 FC Café Opera Djursholm (I)  
 Skultuna IS (IV) 0-1 Syrianska FC (II)  
 IFK Tumba FK (IV) 2-3 Vallentuna BK (II)  But en or
 Heby AIF (III) 0-1 IK Sirius (II)  
 Garda IK (III) 2-4 Spårvägens FF (II) 
 IFK Viksjö (IV) 1-5 Arlanda FF (III)  
 IFK Österåker (III) 3-2 Huddinge IF (III)  
 IF Brommapojkarna (II) 1-4 Hammarby IF (A)   
 Gestrike-Hammarby IF (III) 2-1 Sandvikens IF (II)  But en or
 Korsnäs IF (III) 0-6 IK Brage (I) 
 Delsbo IF (IV) 1-2 Bollnäs GoIF (III)  
 IFK Mora (IV) 0-1 Söderhamns FF (III)  
 Forsa IF (IV) 2-1 Edsbyns IF (III)  But en or
 IFK Bergvik (IV) 2-3 Essviks AIF (IV)  But en or 
 IF Älgarna (III) 1-3 GIF Sundsvall (A) 
 Sandåkerns SK (IV) 0-5 Friska Viljor FC (II)  
 Sörfors IF (IV) 0-3 Östersunds FK (II)  
 Skellefteå AIK (II) 1-2 Umeå FC (I)  But en or
 Sävar IK (III) 3-4 IFK Holmsund (II)  But en or 
 Holms SK (IV) 1-2 Gimonäs CK (III) 
 Sävast AIF (WC) 1-2 IFK Luleå (III)  
 Morön BK (III) 1-4 Piteå IF (II)  
 Gammelstads IF (III) 0-4 Luleå FF (II)
 Hedens IF (III) 0-1 Kiruna FF (II)

Troisième tour 
Les rencontres se disputent dans leur majorité les 20 et 21 septembre 2000.
 BK Zeros (III) 0-1 IF Sylvia (I) 
 Laxå IF (IV) 2-3 Husqvarna FF (II) 
 IFK Luleå (III) 3-1 Kiruna FF (II) 
 Hargs BK (III) 1-3 Assyriska FF (I) 
 Gestrike-Hammarby IF (III) 0-2 Spårvägens FF (II) 
 Åsebro IF (IV) 3-0 Degerfors IF (II) 
 Forsa IF (IV) 3-6 IK Brage (I) 
 Mjällby AIF (I) 0-1 Trelleborgs FF (A) 
 Essviks AIF (IV) 0-2 Friska Viljor FC (II) 
 Östersunds FK (II) 1-2 GIF Sundsvall (A) 
 IFK Österåker FK (III) 0-3 Åtvidabergs FF (I) 
 Piteå IF (II) 1-3 Umeå FC (I) 
 Treby IF (IV) 1-10 Landskrona BoIS (I) 
 Söderhamns FF (III) 2-1 IK Sirius (II) 
 GAIK/Kullen BK (IV) 0-2 Gunnilse IS (I) 
 Gimonäs CK (III) 1-2 Luleå Fotbollförening (II) 
 Staffanstorps GIF (IV) 1-2 Helsingborgs Södra BIS (II) But en or
 Carlstad United BK (III) 0-2 Örebro SK (A) 
 Arlanda FF (III) 1-2 Vallentuna BK (II) 
 Kalmar FF (I) 1-0 Halmstads BK (A) But en or
 Rosseröds IK (IV) 0-3 BK Häcken (A) 
 Slottsskogen/Godhem IF (IV) 0-4 Västra Frölunda IF (A) 
 Älvsjö AIK FF (IV) 0-5 Enköpings SK (I) 
 IK Kongahälla (II) 1-6 IFK Göteborg (A) 
 Västerås SK FK (I) 1-3 Hammarby IF (A) 
 Nacka FF (II) 0-2 Djurgårdens IF (I)  
 IFK Skövde FK (IV) 1-4 IF Elfsborg (A) 
 Grimsås IF (II) 1-4 GAIS (A) 
 Syrianska FC (II) 1-4 AIK (A) 
 Bollnäs GoIF (III) 4-3 IFK Holmsund (II) 
 Östers IF (I) 0-2 Örgryte IS (A) 
 Malmö FF (I) 2-1 Helsingborgs IF (A) But en or

Quatrième tour 

 Söderhamns FF (III) 2-0 IK Brage (I) 

 IF Sylvia (I) 1-2 BK Häcken (A) 

 Bollnäs GoIF (III) 0-5 GIF Sundsvall (A)  
 Husqvarna FF (II) 1-2 IFK Göteborg (A) 
 Kalmar FF (I) 2-3 GAIS (A) 
 Spårvägens FF (II) 1-2 Örebro SK (A)  
 Åtvidabergs FF (I) 0-4 Örgryte IS (A) 
 2001
 Gunnilse IS (I) 2-6 IF Elfsborg (A) 
 Vallentuna BK (II) 2-5 Hammarby IF (A) 
 Landskrona BoIS (I) 0-2 Trelleborgs FF (A) 

 AIK (A) 2-0 Assyriska FF (I) 

 Enköpings SK (I) 3-4 Djurgårdens IF (I) 
 Friska Viljor FC (II) 1-0 Umeå FC (I) 
 Helsingborgs Södra BIS (II) 5-6 Malmö FF (I) 
 IFK Luleå (III) 2-3 Luleå Fotbollförening (II) 
 Åsebro IF (IV) 0-3 Västra Frölunda IF (A)

Phase Finale

Finale

Notes et références 

2000-2001
Suede
Sport en Suède en 2000
Sport en Suède en 2001